El término albañil puede referirse a:

 Albañil, una profesión.
 albañil, uno de los nombres populares de las aves del género Furnarius.